peut désigner:

 Foreign Affair, chanson du musicien britannique Mike Oldfield accompagné par la chanteuse écossaise Maggie Reilly sortie en 1983 ;
 Foreign Affair, album de la chanteuse américaine Tina Turner sorti en 1989.

 Foreign Affairs, bimestriel américain fondé en 1922 ;
 Foreign Affairs, album du chanteur américain Tom Waits sorti en 1977.